Татта может означать:
 Татта — город в Пакистане, провинция Синд.
 Макли (Исторические памятники в Макли, Татта) — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в этом городе.
 Татта (река) — река в России.
 Татта — шестнадцатая буква алфавита гурмукхи.
 Татта — двадцать первая буква алфавита гурмукхи.
 Татта Дамасская, мученица, память 8 октября

См. также 
 Тата (значения)

Примечания